Кылыч Кара-султан () — представитель узбекской династии Шейбанидов, который правил в Балхском ханстве в 1544—1545 годах и являлся султаном Карши (1552—1555).

Происхождение 

Кылыч Кара-султан был сыном Шейбанида Кистин Кара-султана и являлся потомком основателя Узбекского ханства Абулхайр-хана. Его генеалогия выглядела следующим образом (см. врезку).

Политическая и военная деятельность

Хан Балхского ханства 
После смерти Кистин Кара-султана 8 октября 1544 года власть в Балхском ханстве перешла в руки его несовершеннолетнего сына и приемника Кылыч Кара-султана, который правил около двух лет. При нём бадахшанский Тимурид Сулайман-шах 14 февраля захватил Балх, но вскоре был выбит оттуда Пирмухаммед-ханом. После Кылыч Кара-султана на балхский престол был возвышен его дядя Пирмухаммед-хан.

Источники ничего не сообщают о состоянии города Балха при Кылыч Кара-султане.

Кылыч Кара-султан в Мавераннахре 
Об дальнейшей судьбы Кылыч Кара-султана после потери им власти источники сообщают некоторые упоминания, что он являлся султаном Карши в 1552—1555 годах, был побеждён близ Карши во время сражения Абдулла-ханом II 7 мая 1555 года и после перебрался в Термез.

Примечания

Литература 

 
 
 

Шибаниды
Персоналии:Бухарское ханство
Балхские ханы